Gunung Malang (Cikidang), een bestuurslaag in Indonesië
Gunung Malang (Suboh), een bestuurslaag in Indonesië
Gunung Malang (Sumberjambe), een bestuurslaag in Indonesië
Gunung Malang (Tenjolaya), een bestuurslaag in Indonesië